Un certain nombre de navires de la Royal Navy ont été baptisés HMS Buffalo :
 Le  était un navire de ravitaillement, lancé en 1743 en tant que troisième rang  de 70 canons. Il a été réduit à 64 canons en 1760, puis renommé Buffalo et utilisé comme navire magasin de 1777 jusqu'à sa dissolution en 1783.
 Le  était un navire magasin de 12 canons, construit comme le navire marchand Fremantle, mais acheté et lancé en 1797. Il a été désarmé en 1814 et vendu en 1817.
 Le  était un navire de 16 canons, anciennement East Indiaman Hindostan. Il a été acheté en 1813 et a fait naufrage en 1840 au large de Mercury Bay. Il a joué un rôle important dans la colonisation de l'Australie du Sud.
 Le  était un navire à hélice en fer transféré du département du Trésor en 1855, où il était connu sous le nom de Baron von Humboldt. Il a été rebaptisé Buffalo en 1856, a été transféré au département de l'avitaillement en 1868 et a été vendu en 1888.
 Le  était un navire à hélices en fer transféré du ministère de la Guerre en 1891, où il était connu sous le nom de Earl de Gray & Ripon. Il a été vendu en 1903.
 Le  était un navire d'amarrage de classe Trinculo lancé en 1916 et coulé par une mine en 1941.
 Le  devait être un dragueur de mines de la classe Catherine. Il a été lancé pour la Royal Navy en 1943, mais a été conservé par l'US Navy (marine américaine) sous le nom de .